Jan Říha může být:

 Jan Říha (1915–1995) – československý a český fotbalista
 Jan Říha (politik) (1875–1962) – rakousko-uherský, český a československý úředník a politik
 Jan Říha (pomolog) (1853–1922) – český pomolog a šlechtitel
 Ing. Jan Říha (botanik) (* 1947) – český kaktusář
 Jan Říha (horolezec) (* 1977) – český nevidomý horolezec